Костянтинівка — село, Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Новомиргородська міська громада (в минулому — Новомиргородський район)
 Костянтинівка — селище, Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Рівнянська сільська громада